Wendover désigne :

Wendover

Wendover, Ontario

Wendover, Utah
 West Wendover, Nevada